Turyna ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Turyna, polnischer Hochschullehrer
 Monika Köppl-Turyna (* 1985), Wirtschaftswissenschafterin